L'Emprise је дванаести студијски албум француске певачице Милен Фармер, објављен 25. новембра 2022. године за издавачку кућу Stuffed Monkey.

Списак пјесама

Референце 

Албуми 2022.
Албуми Милен Фармер